David Fine, un acteur américain (1955 -).
 David Fine, un scénariste.